Jupiter ima 79 potrjenih naravnih satelitov, tako da je v Osončju planet z največ naravnimi sateliti z dovolj stabilnimi tiri.

Odkrivanje Jupitrovih naravnih satelitov

Prva odkritja 

Prve štiri Jupitrove naravne satellite je opazil 7. in 8. januarja leta 1619 Galileo Galilei. To so bili Io, Evropa, Ganimed in Kalisto. Ti naravni sateliti danes tvorijo skupino Galilejevih satelitov in so daleč največja telesa okrog Jupitra, saj preostalih 59 naravnih satelitov predstavlja le 0,003% skupne krožeče mase.

Možno je tudi, da je že leta 362 pr. n. št. opazoval Jupitrove naravne satelite astronom Gan De. Ob Galilejevem odkritju naravnih satelitov, so bili ti edina znana telesa, ki so krožila okrog drugega telesa, ki ni bilo Zemlja.

V naslednjih štiristo letih so bile odkrite še naslednje Jupitrove lune: Amalteja leta 1892, Himalija leta 1904, Elara leta 1905, Pasifaja leta 1908, Sinopa leta 1914, Liziteja in Karma leta 1938 ter Ananka leta 1915. Leta 1974 so odkrili luno Leda in leta 1975 še luno Temisto , ki so ju pozneje ‘izgubili’ in ponovno ‘našli’ leta 2000.

Voyager 

Ko je prišla sonda Voyager 1 leta 1979 do Jupitra so na njenih posnetkih (marca) odkrili še dve luni Metis in Teba. Nekaj measecev   pozneje (julija) pa je sonda Voyager 2 posnela še luno Adrastejo.

Zadnja odkritja 

Od leta 1979 do 1999 ni bila odkrita nobena nova Jupitrova luna. Leta 1999 so v programu Spacewatch odkrili nov asteroid, za katrega se je pozneje izkazalo, da je Jupitrova luna. Imenovali so jo Kaliroja.

Leta 2000 je večje število Jupitrovih lun odkrila skupina, ki sta jo vodila Scott S. Sheppard in David C. Jewitt na Astronomskem inštitutu Univerze Havajev. V tem letu je bilo odkritih 10 lun. Leta 2001 so odkrili še 11 novih lun.

Leta 2006 je bilo znanih že 63 naravnih satelitov, kar je največ v Osončju. Pričakujejo, da bodo našli še več naravnih satelitov s premerom manj kot 1 km.

Pregled Jupitrovih naravnih satelitov 

Retrogradni nepravilni sateliti niso obarvani.

Delitev satelitov 

Satelite Jupitra delimo na dve veliki skupini po načinu kroženja okoli Jupitra:
 Pravilni sateliti, ki jo sestavlja Amaltejina skupina notranjih satelitov in štirje Galilejevi sateliti. Ti sateliti so nastali ob nastajanju Jupitra.
 Nepravilni sateliti so bolj oddaljeni sateliti s tirnicami, ki imajo veliko izsrednost. To so manjši sateliti, ki jih je Jupiter pritegnil v orbiti med svojo potjo. Nepravilni sateliti se lahko gibljejo napredno ali vzvratno.

Jupitrove satellite delimo tudi po lastnostih tirnice v več skupin. V posamezno skupino prištevamo satellite, ki imajo podobne elemente tirnic. Nekaterih satelitov pa ne moremo uvrstiti v nobeno skupino.

Napredni nepravilni sateliti 

Med napredne nepravilne satelite spadajo sateliti iz Himalijine skupine. To je zgoščena skupina, ki ima velike polosi v razponu za samo 1,4 Gm, nakloni osi pa se med seboj razlikujejo samo za 1,6 º (27,5 ± 0,8 º ), izsrednosti pa ležijo med 0,11 in 0,25.

Vzvratni nepravilni sateliti 

Med vzvratne nepravilne satelite spadajo sateliti iz Karmine skupine, Anankine skupine in Pasifajine skupine.

Članice Karmine skupine imajo večjo polos med 22,9 in 24,1 Gm, naklon tira proti ekvatorju Jupitra med 164,9 in 165,5 °, izsrednost med 0,23 in 0,27. Samo S/2003 J 10 se zdi kot nekaj posebnega zaradi velike izsrednosti.

Članice Anankine skupine  imajo veliko polos med 19,3 in 22,7 Gm, naklon tira imajo med 145,7° in 154,8°, izsrednost pa med 0,02 in 0,28. V tej skupini je osem članic po lastnostih tirnice zelo podobnih. Ostalih osem pa je bolj razpršenih, tako da nekateri smatrajo, da ne pripadajo tej skupini.

Članice Pasifajine skupine imajo veliko polos med 22,8 and 24,1 Gm, naklon tira med 144,5° in 158,3°, izsrednost pa med 0,25 in 0,43.

Med napredne nepravilne satellite spadata tudi S/2003 J 2 in S/2003 J 12, ki pa ju ne prištevamo k nobeni skupini.

[]

Seznami lun